Cowboy - альбом гурту Erasure

Список пісень

 "Rain"  – 4:10
 "Worlds on Fire"  – 3:37
 "Reach Out"  – 3:47
 "In My Arms"  – 3:28
 "Don't Say Your Love Is Killing Me"  – 3:46
 "Precious"  – 3:31
 "Treasure"  – 3:04
 "Boy"  – 3:41
 "How Can I Say"  – 3:17
 "Save Me Darling"  – 4:01
 "Love Affair"  – 3:39
 "Rapture" (Chris Stein/Deborah Harry) - 6:34 (тільки США)
 "Magic Moments" (Burt Bacharach, Hal David) – 2:37 (тільки США)

Посилання 

Альбоми Erasure
Музичні альбоми 1997